BQU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Elizabeth (Saint Vincent e Grenadine)
 bqu – codice ISO 639-3 della lingua boguru